Маккі́нлі, або Мак-Кі́нлі () — шотландське та ірландське прізвище або топонім, похідний від нього.

Прізвище 

 Біллі Маккінлі (; 1969) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Вільям Мак-Кінлі (; 1843–1901) — політичний діяч і 25-й президент США (1897–1901), від Республіканської партії.
 Іда Маккінлі (; 1847–1907) — дружина президента Вільяма Маккінлі і Перша леді США з 1897 до 1901 року.
 Тош Маккінлі (; 1964) — колишній шотландський футболіст, захисник.

Топонім 

 Маккінлі () — округ (графство) у штаті Нью-Мексико, США.
 Маккінлі — місто в окрузі Сент-Луїс, штат Міннесота
 Маккінлі — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Маккінлі — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Мак-Кінлі (Деналі; ) — двоголова гора на Алясці, найвища гора Північної Америки.

Див. також 
 Маккінні

Ірландські прізвища
Шотландські прізвища